Aleksander Perka (1987) – cestista polacco
 Andrzej Perka (1941) – ex cestista polacco
 Delfina Olek-Skąpska-Perka (1950) – ex schermitrice polacca